Volmar ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Vollmer.

Namensträger 
 Doug Volmar (* 1945), US-amerikanischer Eishockeyspieler 
 Isaak Volmar (1582–1662), habsburgischer Hofbeamter und kaiserlicher Gesandter beim Westfälischen Friedenskongress
 Johann Georg Volmar (1770–1831), deutscher Maler
 Joseph Simon Volmar (1796–1865), Schweizer Maler und Bildhauer
 Melchior Volmar (1497–1560), Jurist und Philologe
 Otto Heinrich Julius Leopold Volmar (1804–1883), deutscher Politiker, Innen- und Finanzminister im Kurfürstentum Hessen
 Paul Volmar (1832–1906), Schweizer Maler und Kunsthistoriker
 Rudolf Volmar (1804–1846), Schweizer Maler
 Theodor Volmar (1847–1937), Schweizer Maler und Lehrer an der Kunstgewerbeschule Bern

Siehe auch 
 Vollmar, Volmer, Volkmar

Familienname
Deutscher Personenname